Chavornay se poate referi la:

 Chavornay, o comună din departamentul Ain, Franța

 Chavornay, o comună din cantonul Vaud, Elveția